A Shipwreck in the Sand — четвертий студійний альбом канадського пост-хардкор-гурту Silverstein. Альбом був випущений 31 березня 2009 року, лейблом Victory Records. Записаний на Metalworks Studios. Загалом отримав позитивні відгуки як від музичних критиків, так і від фанів гурту.

Критика

Список композицій

Джерела 
A Shipwreck in the Sand

Примітки 

Альбоми Silverstein
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми